Aïn Beïda signifie « Fontaine blanche ».

en Algérie
 Aïn Beïda, une commune et une grande ville de la wilaya d'Oum El Bouaghi ;
 Aïn Beïda, une commune de la wilaya d'Ouargla ;
 Aïn Beïda, une localité de la commune de Hammam Bouhadjar, dans la wilaya d'Aïn Témouchent ;
 Aïn Beïda ou Aïn El Beïda, une localité de la commune de Bouhatem, dans la wilaya de Mila ;
 Aïn Beïda ou Aïn El Beïda, une localité de la commune d'Es Senia, dans l'agglomération suburbaine d'Oran ;

au Maroc
 Aïn Beïda, une commune rurale de la province d'Ouezzane depuis 2009 (anciennement rattachée à la province de Chefchaouen), dans la région de Tanger-Tétouan.